Kobayashi est un nom de famille répandu au Japon et peut désigner :

Localité

Kobayashi (Miyazaki)

Patronyme

 Aimi Kobayashi (pianiste) ;
 Akiji Kobayashi (1925-1996), acteur japonais ;
 Akira Kobayashi (1938-), acteur et chanteur japonais ;
 Audrey Kobayashi (1951-), géographe canadienne ;
 Azusa Kobayashi (chanteuse) ;
 Chizu Kobayashi (joueuse de go) ;
 Daigo Kobayashi (footballeur) ;
 Hideo Kobayashi (écrivain) ;
 Hirokazu Kobayashi (aïkidoka) ;
 Katsumi Kobayashi (karatéka) ;
 Hitomi Kobayashi (idole) ;
 Issa Kobayashi (poète) ;
 Jin Kobayashi (mangaka) ;
 Junshirō Kobayashi (sauteur à ski) ;
 Jurō Kobayashi (astronome) ;
 Kamui Kobayashi (pilote automobile) ;
 Kaoru Kobayashi (acteur) ;
 Keiju Kobayashi (acteur) ;
 Kenta Kobayashi (catcheur) ;
 Masami Kobayashi (amiral) ;
 Kiyochika Kobayashi (artiste) ;
 Koichi Kobayashi (joueur de go) ;
 Makoto Kobayashi (auteur de manga) ;
 Makoto Kobayashi (physicien, lauréat du prix Nobel de physique de 2008) ;
 Mao Kobayashi (1982-2017), actrice et présentatrice japonaise ;
 Masahide Kobayashi (joueur de baseball) ;
 Masahiro Kobayashi (1954-2022, réalisateur) ;
 Masaki Kobayashi (1916-1996, réalisateur) ;
 Masato Kobayashi (kickboxeur) ;
 Miki Kobayashi (karatéka) ;
 Misaki Kobayashi joueuse de squash japonaise ;
 Norihito Kobayashi (athlète) ;
 Rikako Kobayashi (1997-), footballeuse japonaise ;
 Royal Kobayashi (1949-2020), boxeur japonais ;
 Ryōsei Kobayashi joueur de squash japonais ;
 Ryōyū Kobayashi (1996-), sauteur à ski japonais ;
 Sanae Kobayashi (Seiyū) ;
 Satomi Kobayashi (1965-), actrice japonaise ;
 Satoru Kobayashi (joueur de go) ;
 Satoru Kobayashi (1930-2001, réalisateur) ;
 Taisei Kobayashi (1994-), coureur cycliste japonais ;
 Takako Kobayashi (1968-), judokate japonaise ;
 Takao Kobayashi (astronome) ;
 Takeru Kobayashi (champion d'alimentation sportive) ;
 Takiji Kobayashi (auteur) ;
 Tōru Kobayashi (astronome) ;
 Toshihiko Kobayashi (mangaka) ;
 Toshio Kobayashi (seiyū) ;
 Tsuneo Kobayashi (1965-2015), réalisateur) ;
 Yasumi Kobayashi (1962-2020), écrivain japonais d'horreur et de science fiction ;
 Yasuo Kobayashi (1936, aïkidoka) ;
 Yayoi Kobayashi (1981-), footballeuse japonaise ;
 Yūko Kobayashi (seiyū) ;
 Yumiko Kobayashi (seiyū) ;
 Yuriko Kobayashi (1988-) athlète japonaise spécialiste du demi-fond ,
 
 Yuki Kobayashi (football, 1988),
 Yuki Kobayashi (football, 1992).

Dans la fiction 
 Kobayashi Maru : dans Star Trek.
 Kobayashi-san  : dans Miss Kobayashi's Dragon Maid.

Autres 
 Kōbayashi-Ryū (école de karaté)
 Kobayashi Shokai (entreprise cinématographique)
 (3500) Kobayashi (astéroïde)
 440P/Kobayashi (comète)

Patronyme japonais